Большевру́дское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Волосовского района Ленинградской области.

Административный центр — деревня Большая Вруда.

Географические данные 
 Общая площадь: 179,50 км²
 Расположение: западная часть Волосовского района
 Граничит:
 на севере — с Бегуницким сельским поселением
 на востоке — с Рабитицким сельским поселением
 на юге — с Сабским сельским поселением
 на западе — с Кингисеппским районом.
По территории поселения проходят автодороги:
  «Нарва» () (Санкт-Петербург — Ивангород — граница с Эстонией)
  (Гатчина — Ополье)
  (Толмачёво — автодорога «Нарва»)
  (Пружицы — Красный Луч)
  (Большая Вруда — Овинцево) 
  (Большая Вруда — Сырковицы)
  (Молосковицы — Кряково)
  (Коноховицы — Терпилицы)
  (Новые Смолеговицы — Курск)
  (Хотыницы — Каложицы)
  (подъезд к дер. Котино)
  (Ущевицы — Большие Озертицы)
  (подъезд к дер. Горицы)
Расстояние от административного центра поселения до районного центра — 21 км.

По территории поселения проходит железная дорога Гатчина — Ивангород, имеется станция Вруда и железнодорожная платформа Овинцево.

История 

В начале 1920-х годов в составе Врудской волости Кингисеппского уезда Санкт-Петербургской губернии был образован Больше-Врудский сельсовет.

В августе 1927 года Больше-Врудский сельсовет вошёл в состав Молосковицкого района Ленинградской области.

В ноябре 1928 года в результате укрупнения Больше-Врудский сельсовет был объединён с Мало-Врудским и Сяглицким сельсоветами во Врудский сельсовет с центром в посёлке Вруда.

20 сентября 1931 года после ликвидации Молосковицкого района Врудский сельсовет вошёл в состав Волосовского района.

16 июня 1954 года к Врудскому сельсовету присоединены Княжевский и Летошицкий сельсоветы.

С 1 февраля 1963 года по 12 января 1965 года после упразднения Волосовского района сельсовет входил в состав Кингисеппского сельского района.

18 января 1994 года постановлением главы администрации Ленинградской области № 10 «Об изменениях административно-территориального устройства районов Ленинградской области» Врудский сельсовет, также как и все другие сельсоветы области, преобразован в Врудскую волость.

1 января 2006 года в соответствии с областным Законом № 64-оз от 24 сентября 2004 года «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Волосовский муниципальный район и муниципальных образований в его составе» образовано Большеврудское сельское поселение с центром в деревне Большая Вруда, в его состав вошла территория бывшей Врудской волости.

В мае 2019 года Беседское, Каложицкое и Курское сельские поселения влились в Большеврудское сельское поселение.

В апреле 2020 года деревня и посёлок Молосковицы объединились в деревню с сохранением названия Молосковицы.

Население 

Основная часть населения проживает в деревне Большая Вруда. В южной части поселения населённые пункты отсутствуют.

Населённые пункты 

Постановлением правительства Российской Федерации от 21 декабря 1999 года № 1408 «О присвоении наименований географическим объектам и переименовании географических объектов в Ленинградской, Московской, Пермской и Тамбовской областях» новым деревням были присвоены наименования Муромицы и Ухора.

Местное самоуправление 
Главой поселения и главой администрации является Музалев Алексей Владимирович

Экономика 
 Сельское хозяйство
 Компания «Сяглицы» — Выращивание картофеля, столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина.
 Компания «Сяглицы-фауна» — животноводство.
 Малый бизнес
Играет большую роль в торговле и услугах. Также существуют мелые деревообрабатывающие предприятия, пилорамы.
 Госсектор
Существенная часть населения занята в госсекторе (образование, здравоохранение, социальное обслуживание населения).

Достопримечательности 
 Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Большой Вруде
 Усадьба Е. П. Веймарна и Голубева в Сяглицах
 Усадьба Вейманов и А. К. Казем-Бека в Коноховицах
 Парк бывшей усадьбы Дибича и Е. Б. Тизенгаузена в Смердовицах

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Большеврудского сельского поселения 

Сельские поселения Ленинградской области
Муниципальные образования Волосовского района